QJU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jalandhar (India)